Ламинарный:

 Ламинарное течение
 Ламинарный доспех